Koznica est un toponyme qui peut désigner :
la Koznica, une montagne de Serbie située dans la province autonome du Kosovo ;
Koznica,  un village de Serbie situé dans la municipalité d'Aleksandrovac, district de Rasina ;
Koznica, un village de Serbie situé dans la municipalité de Vladičin Han, district de Pčinja.